Graminella är ett släkte av svampar. Graminella ingår i familjen Legeriomycetaceae, ordningen Harpellales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Graminella